Iwanopil (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Iwanopil, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Tschudniw
 Iwanopil (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Iwanopil (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn